Meridiochorista är ett släkte av näbbsländor. Meridiochorista ingår i familjen Choristidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näbbsländor
Meridiochorista